A 609-es számú regionális autóbusz Gyál és Dabas között közlekedik. Csak tanítási napokon közlekedik, mindkét irányban 1-1 menettel.

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=17|∫
|Dabas, gimnázium(induló végállomás Gyál felé)
|

|-
|2||Dabas, Martinovics tér
|align=left|
|-
|5||Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola
|align=left|
|-
|10||Dabas, Sári okmányhivatal
|align=left|
|-
|11||Dabas, Sári iskola
|align=left|
|-
|24||Ócsa, városháza
|align=left|
|-
|26||Ócsa, Katolikus templom
|align=left|
|-
|27||Ócsa, Bolyai János Gimnázium
|align=left|
|-
|29||Ócsa, vasútállomás
|align=left|
|-
|32||Ócsa, Katona József utca
|align=left|
|-
|36||Alsópakonyi ÁG.
|
|-
|50||Felsőpakony, óvoda
|
|-
|52||Felsőpakony, autóbusz-forduló
|align=left|
|-
|54||Felsőpakony, óvoda
|
|-
|63||Gyál, Damjanich utca
|align=left|
|-
|65||Gyál, Somogyi Béla utca
|align=left|
|-
|67||Gyál, Ady Endre utca
|align=left|
|-
|69||0||Gyál, Rákóczi utca(induló végállomás Ócsa felé)
|align=left|
|-
|70||1||Gyál, Széchenyi utca
|align=left|
|-
|71||2||Gyál, Somogyi Béla utca
|align=left|
|-
|72||4||Gyál, Bocskai utca
|align=left|
|-
|73||5||Gyál, Vecsési út
|align=left|
|-
|74||6||Gyál, Szent István utca
|align=left|
|-
|75||7||Gyál, Kőrösi út(érkező végállomás Dabas felől)
|align=left|
|-
!rowspan=6|∫
|16||Felsőpakony, óvoda
|
|-
|18||Felsőpakony, autóbusz-forduló
|align=left|
|-
|20||Felsőpakony, óvoda
|
|-
|34||Alsópakonyi ÁG.
|
|-
|38||Ócsa, Katona József utca
|align=left|
|-
|41||Ócsa, vasútállomás(érkező végállomás Gyál felől)
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gyál autóbuszvonalai
Dabas autóbuszvonalai
Ócsa autóbuszvonalai